Raphael Salvador Diaz (* 9. ledna 1986, Baar) je švýcarský hokejový obránce hrající v týmu Fribourg-Gottéron v nejvyšší švýcarské hokejové lize.

Úspěchy

Individuální úspěchy 
 Jeden z top 3 hráčů Švýcarska na MS – 2011
 Nejlepší střelec mezi obránci na MS – 2011

Kolektivní úspěchy 
 Vítězství na MS 18' (D1|A) – 2004

Statistiky

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Švýcarští lední hokejisté
Švýcarští hokejoví obránci
Hokejisté Nationalligy A
Hráči Montreal Canadiens
Hokejisté EV Zug
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži
Narození 9. ledna
Narození v kantonu Zug
Nedraftovaní hráči NHL
Hráči Hartford Wolf Pack
Hokejisté American Hockey League
Hráči New York Rangers
Hráči Calgary Flames
Hráči Vancouver Canucks